Victoria-klass kan avse:

Upholder/Victoria-klass (ubåt) – en brittisk dieselelektrisk ubåtsdesign i Royal Navy från 1970-talet
Victoria-klass (slagskepp) – var en brittisk fartygsklass bestående av två slagskepp byggda på 1880-talet
Victoriaklass, typ av svensktillverkade räddningsbåtar.